Serie B 1931/1932 innebar att Palermo och Padova gick till Serie A 1932/1933.

Tabell

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005 

1931 i Italien
1932 i Italien
Fotbollssäsongen 1931/1932
1931/1932